Крајињани могу бити:

 у најопштијем смислу, крајињани су становници крајине (крајишта), исто што и крајишници
 Крајињани (Неретљани), назив за становнике неретљанске Крајине у позном средњем веку 
 Крајињани (Доња Зета), назив за становнике Зетске Крајине (Скадарска Крајина)

Види још
 Крајина (вишезначна одредница)
 Крајишник (вишезначна одредница)
 Крајишници (вишезначна одредница)